Strefa europejsko–afrykańska Pucharu Davisa 2016 – jedna z trzech stref regionalnych Pucharu Davisa. Strefę tą podzielono na trzy grupy – w Grupie I reprezentacje walczyły o udział w play-offach o awans do grupy światowej. W Grupie II oraz III zespoły rywalizowały o awans do grupy wyższej. Mecze 1. rundy odbyły się między 4 a 6 marca (Grupa I i II), mecze 2. rundy w tych samych grupach oraz mecze barażowe Grupy II zostały rozegrane pomiędzy 15–17 lipca. Mecze 3. rundy (w przypadku Grupy II) i 1. rundy baraży (Grupa I) rozegrano w dniach 16–18 września. Drugą rundę baraży Grupy I zaplanowano pomiędzy 28 a 30 października. Grupa III europejska rozegrała spotkania w dniach 2–5 marca, natomiast Grupa III afrykańska w terminie 13–16 lipca.

Grupa I 
Zespoły, które wygrały mecze 2. rundy, uzyskały prawo gry w barażach o awans do grupy światowej Pucharu Davisa 2017.

Reprezentacje, które przegrały mecz 1. rundy zmierzyły się w barażach o utrzymanie w Grupie I, przegrane z nich trafiły do decydującej, 2. rundy barażowej, gdzie dwa zespoły zdegradowano do Grupy II.

Uczestniczące reprezentacje

Drabinka

Wyniki

1. runda

Rumunia – Słowenia

Portugalia – Austria

Rosja – Szwecja

Węgry – Izrael

2. runda

Rumunia – Hiszpania

Ukraina – Austria

Rosja – Holandia

Węgry – Słowacja

Grupa II 
Do 1. rundy przystąpiło 16 reprezentacji (w tym 8 rozstawionych), które rozegrały swoje mecze w terminie 4–6 marca. Zwycięskie drużyny zagrały w 2. rundzie (mając automatycznie zapewnione pozostanie w Grupie II). Przegrane zespoły odpadły z dalszych rozgrywek, natomiast wygrane przeszły do 3. rundy, w których zwycięskie reprezentacje awansowały do Grupy I Pucharu Davisa w 2017 roku.

Przegrane zespoły z 1. rundy zmierzyły się w barażach o utrzymanie w Grupie II, przegrane z nich zostały zdegradowane do Grupy III.

Uczestniczące reprezentacje

Drabinka

Wyniki

1. runda

Litwa – Norwegia

Południowa Afryka – Luksemburg

Turcja – Bułgaria

Bośnia i Hercegowina – Tunezja

Łotwa – Monako

Egipt – Białoruś

Finlandia – Zimbabwe

Gruzja – Dania

2. runda

Litwa – Południowa Afryka

Bośnia i Hercegowina – Turcja

Białoruś – Łotwa

Dania – Finlandia

Baraże

Luksemburg – Norwegia

Turcja – Bułgaria

Monako – Egipt

Gruzja – Zimbabwe

Grupa III Europa 
 Miejsce rozgrywek: Tere Tennis Centre, Tallinn, Estonia
 Data: 2–5 marca 2016
 Nawierzchnia: Twarda (hala)
 Format: faza grupowa – 16 reprezentacji w czterech grupach
 Awans: dwie najlepsze drużyny

Uczestniczące reprezentacje

Wyniki

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Play-off

Klasyfikacja końcowa

Grupa III Afryka 
 Miejsce rozgrywek: Antanarivo University, Antananarywa, Madagaskar
 Data: 13–16 lipca 2016
 Nawierzchnia: Ceglana
 Format: faza grupowa – 16 reprezentacji w czterech grupach

Uczestniczące reprezentacje

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Strefa europejsko-afrykańska